L'édition 2009 du tournoi de Valence s'est déroulée du 2 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Le tournoi de Valence passe de la catégorie International Series à 500 Series, est déplacé du mois d'avril au mois de novembre et se joue désormais sur surface dure en salle et non plus sur terre battue à l'extérieur.
 Andy Murray remporte le tournoi en simple en battant Mikhail Youzhny en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, František Čermák et Michal Mertiňák s'imposent en finale face à Marcel Granollers et Tommy Robredo. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Valence

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2009
Valence
Sport en Espagne en 2009
Valence